

Entreprises et produits 
 Saab est un constructeur aéronautique suédois.
 Saab Automobile est un constructeur automobile suédois, issu de Saab.

Patronyme 

 Alex Saab (1971-), un avocat et homme d'affaires d'origine libanaise et de nationalités colombienne, vénézuélienne et antiguayenne ;
 Andrée Saab (1920-2011), nom de jeune fille de l'écrivaine Andrée Chedid ;
 Elie Saab (né en 1964), un couturier libanais ;
 Gabriel Saab (1923-2003), un haut fonctionnaire et compositeur égyptien d'origine libanaise ;
 Jocelyne Saab (1948-2019), une réalisatrice libanaise ;
 Tarek William Saab (né en 1963), un homme politique, avocat et poète vénézuélien, fils d'immigrants libanais.

Patronyme libanais